Gotha steht für:

Orte:
 Gotha, Stadt im Landkreis Gotha, Thüringen
 Gotha (Jesewitz), Ortsteil von Jesewitz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Gotha (Florida), Ort im Orange County, Vereinigte Staaten

Schiffe:
 Gotha (Schiff, 1888), britisches, später italienisches Frachtschiff
 Gotha (Schiff, 1907), Schiff des Norddeutschen Lloyd
 Gotha-Klasse, Schiffsklasse des Norddeutschen Lloyd

Sonstiges:
 (1346) Gotha, Asteroid des Hauptgürtels
 Gotha, Flugzeuge der Gothaer Waggonfabrik, siehe Liste von Flugzeugtypen/E–H #Gothaer Waggonfabrik
 Gothaischer Hofkalender (kurz Der Gotha), Nachschlagewerk zu Adelsfamilien

Gotha ist der Familienname folgender Personen:
 Holger C. Gotha (* 1960), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Fritz Koch-Gotha (1877–1956), deutscher Buchautor und -illustrator

Siehe auch:
 Gothaer
 Gota
 Semi-Gotha